A 21 332-es számú mellékút (Becske vasútállomáshoz vezető út) egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Nógrád megyében. A Kisecsetről induló 21 154-es út és az  útátjárójánál indul, Becske nyugati külterületén, a vasút keleti oldalán, dél felé. A vágányokkal nagyjából párhuzamosan húzódik, az egykori, a még 1980-ban megszűnt Becske vasútállomás egykori helyéig vezet. Az út része 18-as számú Országos Kéktúra szakasznak. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza pontosan 400 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 23. 

21332